Bierdiajew:
 Nikołaj Bierdiajew (ur. 1874, zm. 1948) – rosyjski filozof 
 Walerian Bierdiajew (ur. 1885, zm. 1956) – polski dyrygent